Алгазин — русская фамилия татарского или чувашского происхождения (одно из вероятных происхождений названия — от крестьянского рода , составлявшего основу жителей Алгазино), известен также большой старообрядческий род Алгазиных из Тобольской губернии.

Известные носители:
 Евлогий (Алгазин) (1867—1916) — епископ Древлеправославной Церкви Христовой.
 Алгазин, Александр Кузьмич (1914—1985) — советский лётчик, Герой Советского Союза, подполковник.

См. также 
 Алгазино

Примечания